James Sharrow (né le  à Framingham dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel.

Carrière 
Après un stage avec l'équipe nationale des moins de 17 ans des États-Unis, Jim Sharrow se joint aux Mooseheads d'Halifax de la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il évolue durant trois saisons. En 2003, soit après sa première saison dans la LHJMQ, Sharrow se voit être réclamé par les Thrashers d'Atlanta en quatrième ronde lors du repêchage d'entrée.

Il devient joueur professionnel en 2005 lorsqu'il se joint au club-école des Thrashers dans la Ligue américaine de hockey, les Wolves de Chicago. Il joue également durant cette saison avec l'autre club affilié à l'équipe de la LNH, les Gladiators de Gwinnett, ceux-ci évoluant dans la East Coast Hockey League.

Au terme de la Saison 2006-2007, les Thrashers l'envoient aux Canucks de Vancouver en retour de Jesse Schultz. Sharrow rejoint alors le club affilié dans la LAH, le Moose du Manitoba.

En 2010, il rejoint les Eisbären Berlin dans la DEL. L'équipe remporte le Trophée européen 2010.

Statistiques 

|| 2002-2003||Mooseheads d'Halifax ||LHJMQ ||70 ||2 || 14|| 16||54 ||25 || 2|| 4|| 6|| 24  
|-
||2003-2004 ||Mooseheads d'Halifax||LHJMQ ||52 ||12 ||26 ||38  ||67 ||- ||- ||- ||- || -
|-
|| 2004-2005||Mooseheads d'Halifax ||LHJMQ ||69 ||16 || 31|| 47||76 ||13 || 5|| 6|| 11|| 6  
|-
| 2005-2006||Wolves de Chicago||LAH ||47 ||2 ||17 ||19  ||17 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2005-2006||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||23 || 3|| 7|| 10||12 ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2006-2007 ||Wolves de Chicago||LAH ||42 ||4 ||14 ||18  ||38 ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2007-2008||Moose du Manitoba ||LAH ||44||5||17||22||26||2||0||1||1||0
|-
| rowspan="2"|2008-2009 ||Moose du Manitoba||LAH ||17 || 1 || 5 || 6 || 4 ||- ||- ||- ||- || -
|-
||IceHogs de Rockford ||LAH ||50 || 3 || 5 || 8 || 40 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| rowspan="2"|2009-2010 ||Moose du Manitoba||LAH ||1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- || -
|-
||Rampage de San Antonio ||LAH ||1 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| rowspan="2"|2009-2010 ||Nailers de Wheeling||ECHL ||4 || 1 || 1 || 2 || 2 ||- ||- ||- ||- || -
|-
||Salmon Kings de Victoria ||ECHL ||57 || 11 || 34 || 45 || 43 || 5 || 1 || 5 || 6 || 4 
|-
| 2010 || Eisbären Berlin || TE || 8|| 3|| 5|| 8|| 0|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2010-2011 || Eisbären Berlin || DEL || 49|| 4|| 13|| 17|| 20|| 12|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2011 || Eisbären Berlin || TE || 8|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Eisbären Berlin || DEL || 52|| 7|| 13|| 20|| 50|| 13|| 5|| 3|| 8|| 6
|-
|2012-2013 || Eisbären Berlin || DEL || 50|| 3|| 14|| 17|| 83|| 12|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
|2013-2014 ||Eisbären Berlin ||DEL || 52|| 2|| 16|| 18|| 38|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin|| DEL || 50 || 4 || 9 || 13 || 89 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || Grizzlys Wolfsbourg|| DEL || 45 || 2 || 7 || 9 || 69 || 15 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
| 2016-2017 || Grizzlys Wolfsbourg|| DEL || 51 || 3 || 9 || 12 || 36 || 18 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2017-2018 || Grizzlys Wolfsbourg|| DEL || 36 || 1 || 4 || 5 || 37 || 7 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2018-2019 || Heilbronner Falken || DEL2 || 29 || 2 || 17 || 19 || 44 || 3 || 1 || 4 || 5 || 0

Honneurs et trophées 
 Ligue de hockey junior majeur du Québec 
 Membre de l'équipe d'étoiles des recrues en 2003.
 Trophée européen 
 2010 : meilleur défenseur.

Transactions en carrière 
 2003 : repêché par les Thrashers d'Atlanta (  de l'équipe,  au total).
  : échangé par les Thrashers aux Canucks de Vancouver en retour de Jesse Schultz.

Notes et références 

Naissance le 31 janvier 1985
Naissance à Framingham
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Heilbronner Falken